Vecko ist der Familienname folgender Personen:

 Edvard Vecko (* 1944), slowenischer Tischtennisspieler und -trainer
 Vincenz Vecko (1830–1874), tschechischer Opernsänger (Tenor)